Příjmení Kukal nosí více osobností:

 Jan Kukal (* 1942) – tenisový trenér a bývalý československý tenista
 Karel Kukal (1927–2016) – český skaut a bývalý politický vězeň
 Ondřej Kukal (* 1964) – český dirigent a hudební skladatel
 Petr Kukal (* 1970) – český básník, spisovatel a publicista
 Zdeněk Kukal (1932–2021) – český oceánolog, geolog a oceánograf
 Zdeněk Kukal ml. (* 1963) – český geograf a inovátor v cestovním ruchu

Podobné příjmení 
 Koukal